Суола () — село на левом берегу реки Суола в бывшем первом Мельжехсинском наслеге Мегино-Кангаласского улуса Якутии.

История 
С 2001 года село Суола было выделено в отдельный Мелдехсинский (Мельжехсинский) наслег и является его административным центром.

География 
Находится в 27 км к северо-востоку от бывшего центра улуса — села Майи (с 2007 года административный центр улуса — пгт. Нижний Бестях), расстояние до центра упразднённого Мельжехсинского наслега — села Хоробут (с 2001 года — центр Хоробутского наслега) составляет 14 км.

Население 
Население села по Всесоюзной переписи населения 1989 года было 400 чел., на 1 января 2001 года — 518 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Мясо-молочное животноводство, возделывание зерновых культур.

 Социально значимые объекты
В селе есть Мельжехсинская агрошкола. Школа существует с 1907 года, в 1939—1958 гг. — семилетняя школа, в 1958—1978 гг. — начальная школа, в 1978—1996 гг. — восьмилетняя школа, с 1996 г. — средняя общеобразовательная школа, с 2005 г. агрошкола), Суола-Мельжехсинский фельдшерско-акушерский пункт и клуб. административный центр, почтовое отделение.

 Достопримечательности
В настоящее время в селе находятся памятники призывникам во Великую Отечественную войну (в центре села и у речки).

Примечания 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса